Нива може да се отнася за:

 Нива, обработваема замя
 Нива, река в Мурманска област, Русия
 Нива, български вестник
 Лада Нива, руски високопроходим автомобил
 Нива, съветски комбайн